Рекорди України з потрійного стрибку визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

На сьогодні правила ФЛАУ передбачають можливість визнання рекордами України (іноді їх називають «абсолютними» рекордами на противагу рекордам України в приміщенні) результатів, показаних на будь-яких стрибкових секторах (як на відкритому повітрі, так і у приміщенні). Правило ІААФ щодо цього почало діяти з 1998.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Потрійний стрибок (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Потрійний стрибок (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Потрійний стрибок (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Чоловіки